Der Jeep Patriot ist ein kompaktes Crossover-SUV, der sein Debüt auf der New York International Auto Show 2006 hatte. Markteinführung in den USA war Anfang 2007.

Geschichte 

Im Programm der Marke Jeep liegt er zwischen dem Jeep Compass und dem Jeep Cherokee. Er basiert auf der von DaimlerChrysler und Mitsubishi gemeinsam entwickelten GS-Plattform, auf der unter anderem auch der Jeep Compass und der Dodge Caliber stehen. Gemeinsam mit diesen beiden Fahrzeugen wurde er im Werk Belvidere in Illinois (USA) hergestellt. Der Patriot ist sowohl mit Frontantrieb als auch mit dem Freedom Drive I genannten Allradantrieb erhältlich. Es stehen zwei Motoren zur Wahl. Beides sind Otto-Reihenmotoren mit vier Zylindern, der eine mit 2,4 l, der andere hat 2,0 l Hubraum. Letzterer ohne Allradantrieb, dafür jedoch serienmäßig mit einem stufenlosen Getriebe (CVT). Der 2,4-l-Motor wirkt serienmäßig über ein manuell geschaltetes Fünfgang-Getriebe oder wahlweise über das stufenlose Getriebe.

Der Strömungswiderstandskoeffizient (cw) liegt bei 0,41.

Ab Ende des Jahres 2007 war der Patriot offiziell auch in Deutschland erhältlich. Hier wurde jedoch der 2,0-l-Ottomotor nicht angeboten, dafür aber ein 2,4-l-Vierzylinder-Ottomotor mit 125 kW (170 PS). Dieser war mit 5-Gang-Handschaltung oder mit stufenloser Automatik erhältlich. Darüber hinaus gab es den nur für Europa erhältlichen 2,0-l-Turbodiesel-Motor (2.0 CRD) mit 103 kW (140 PS). Dieser Vierzylinder-Reihenmotor stammt vom Volkswagen-Konzern, entspricht dem dort bekannten 2.0-TDI-Motor (bisherige Version mit Pumpe-Düse-Einspritzung) und ist im Patriot serienmäßig mit einem Dieselpartikelfilter ausgestattet. Diesem Motor ist mit einem manuell zu schaltendem Sechsgang-Getriebe verbunden. Im April 2010 wurde der 2.0-CRD-Dieselmotor durch einen 2.2 CRD (Mercedes-Benz) mit 120 kW (163 PS) ersetzt. Ende des Jahres 2010 wurde der Vertrieb des Jeep Patriot in Deutschland eingestellt, in den USA wurde das Fahrzeug bis Ende 2016 weiterhin verkauft.

Für das Modelljahr 2011 wurde der Patriot überarbeitet. Äußerlich nur moderat modernisiert, dafür allerdings technisch überarbeitet: Ein neu abgestimmtes Fahrwerk mit anderen Feder-/Dämpfer-Kombinationen und einem stärkeren Stabilisator verbessern Straßenlage und Fahrkomfort. Der Innenraum wurde wie schon beim 2011er Jeep Wrangler gründlich modernisiert, mit besseren Materialien aufgerüstet. Dazu kam das Standard-Lenkrad und das neue Jeep-Entertainment-System.

Motorvarianten 
Motoren für Europa

Zulassungszahlen 
Zwischen 2007 und 2011 sind in Deutschland lediglich 2.076 Jeep Patriot neu zugelassen worden. Mit 832 Einheiten war 2008 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Auszeichnungen 
 2009: Top Safety Pick 2010

Einzelnachweise

Quellen 
 Press Kit DaimlerChrysler 2007
 www.4wheelfun.de

Weblinks 

 Offizielle Website (deutsch)
 Offizielle Website (englisch)

Sport Utility Vehicle
Kombi